Cegiełka na rzecz ofiar powodzi – Moja i twoja nadzieja – singel charytatywny wydany tuż po tzw. powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Dochód ze sprzedaży zasilił fundusz „Telewidzowie-Powodzianom”.

Oryginalne nagranie piosenki „Moja i twoja nadzieja” powstało w 1992 roku z gościnnym udziałem Edyty Bartosiewicz. Utwór powstał z myślą o Orkiestrze Świątecznej Pomocy, jednak ostatecznie został zamieszczony na debiutanckim albumie zespołu Hey (Fire). Autorką tekstu jest Katarzyna Nosowska, autorem muzyki – Piotr Banach.

Na singlu wydanym w 1997 roku znalazło się pięć wersji utworu „Moja i twoja nadzieja” – dwie znane z albumu Fire – instrumentalna i jazzująca (w interpretacji Anny Marii Jopek) oraz najbardziej istotna pt. „Moja i twoja nadzieja ’97”, gdzie oprócz Katarzyny Nosowskiej w nagraniu jej uczestniczyli: Edyta Bartosiewicz, Natalia Kukulska, Maryla Rodowicz, Joanna Prykowska, Patrycja Kosiarkiewicz, Renata Dąbkowska, Anna Świątczak, Czesław Niemen i Grzegorz Markowski.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Muzyczne przedsięwzięcia charytatywne
Pierwsze miejsce na Liście Przebojów Programu Trzeciego
Hey
Single wydane w roku 1997
Single Maryli Rodowicz
Powódź tysiąclecia